Thielenbruch steht für:

 Thielenbruch (Ortsteil), Ortsteil von Köln-Dellbrück
 Thielenbrucher Hof, Ortsteil im Stadtteil Gronau von Bergisch Gladbach
 Naturschutzgebiet Thielenbruch, Naturschutzgebiet in Bergisch Gladbach
 Naturschutzgebiet Thielenbruch und Thurner Wald, Naturschutzgebiet in Köln-Dellbrück
 Straßenbahn-Museum Thielenbruch, Museum zur Geschichte der Kölner Straßenbahnen
 FFH-Gebiet Thielenbruch